Nowa Kultura (1923–1924) – czasopismo literackie
 Nowa Kultura (1950–1963) – czasopismo literackie